Tembi ist der Name
 eines Tals in Griechenland, siehe Tempe (Griechenland)
 einer nach dem Tal benannten Gemeinde, siehe Tembi (Gemeinde)